Ramsbach ist der Name folgender

Orte:
 Ramsbach (Gutach (Schwarzwaldbahn)), Zinken der Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ramsbach (Oppenau), Stadtteil und Dorf von Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ramsbach (Schwäbisch Hall), Weiler des Stadtteils Tüngental, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Nieder-Ramsbach, Wüstung in der Gemeinde Cleebronn im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Gebäude:
 Wasserburg Ramsbach, abgegangen, im Weiler Ramsbach, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Ramsbach (Bodensee), zwei Zuflüsse des Rheins im Obersee des Bodensee; flussabwärts:
 Ramsbach (Bodensee), östlicher Zufluss des Rheins im Obersee bei Meersburg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Großer Ramsbach, nordöstlicher Zufluss des Rheins im Obersee bei Meersburg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Ramsbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler nach Unterscheffach, Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ramsbach (Gutach), rechter Zufluss der Gutach (Kinzig) beim Zinken Ramsbach, Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ramsbach (Kämpfelbach), rechter Zufluss des Kämpfelbachs im Ortskern von Königsbach, Gemeinde Königsbach-Stein, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Ramsbach (Körsch), rechter Zufluss der Körsch bei Schönberg, Stadtbezirk Birkach, Stuttgart, Baden-Württemberg
 Ramsbach (Prether Bach), linker Zufluss des Prether Bachs in der Gemeinde Hellenthal, Nordrhein-Westfalen
 Ramsbach (Rems), rechter Zufluss der Rems nach Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Ramsbach, anderer Name des Viller Bachs, eines rechten Zuflusses der Sill in den Stadtteilen Igls und Vill von Innsbruck, Tirol
 Ramsbach (Schaich), rechter Zufluss der Schaich vor Dettenhausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Ramsbach (Schussen), linker Zufluss der Schussen bei Siglishofen, Ortsteil Kehlen, Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Ramsbach (Starzel), rechter Zufluss der Starzel (Neckar) vor Rangendingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Ramsbach (Walchsee), nördlicher Zufluss des Walchsees bei Walchsee, Bezirk Kufstein, Tirol
 Ramsbach (Weilerbach), rechter Zufluss des Weilerbachs vor Holzheim, Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg, der in die Fils mündet

Siehe auch:
 Rambach
 Ramsbächle
 Ransbach